Konradsen est un patronyme dano-norvégien, dérivé du prénom Konrad, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1954), homme politique norvégien ;
 Anders Konradsen (né en 1990), footballeur norvégien ;
 Emil Konradsen Ceide (né en 2001), footballeur norvégien ;
 Morten Konradsen (né en 1996), footballeur norvégien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien